Miejsce za piecem lub na piecu w dawnej wiejskiej izbie, zimą wykorzystywane do spania
 Ulica Zapiecek w Warszawie
 Galeria „Zapiecek” – galeria sztuki w Warszawie
 Nazwa wsi, z której pochodzą bliźniacy w książce Kornela Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli księżyc. Na kanwach książki powstał film pod tym samym tytułem.
 Nazwa osiedla mieszkaniowego w Tomaszowie Mazowieckim
 Nazwa osiedla mieszkaniowego we Włocławku

Zobacz też 
 Przypiecek